Union Trust Company Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Trust Company Building (Massachusetts), ID-Nr. 78000448
 Union Trust Company Building (Missouri), ID-Nr. 82004743
 Union Trust Company Building (Rhode Island), ID-Nr. 73000004